Хельса (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Баха-дель-Эбро. Население — 1201 человек (на 2010 год). Расстояние — 45 км до административного центра провинции.

Покровителями города почитаются святой Пётр, мученик Веронский и Дева Мария.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información en Aragonería.com
 Ficha de la población

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы